Kvamme ist der Familienname folgender Personen:

 Cecilie Redisch Kvamme (* 1995), norwegische Fußballspielerin
 Mark Kvamme (* 1961), US-amerikanischer Unternehmer und Autorennfahrer